Schlickum steht für:

 Schlickum, abgegangene Hofstatt auf dem Gebiet von Erkrath-Hochdahl

Schlickum ist der Familienname folgender Personen:
 August Schlickum (1867–1946), deutscher Lehrer und Naturforscher
 Carl Schlickum (1808–1869), deutsch-amerikanischer Zeichner und Maler
 Michael Schlickum (* 1971), deutscher Radrennfahrer
 W. Richard Schlickum (1906–1979), deutscher Jurist und Malakologe